Fornos ist ein Weiler in der  Parroquia Villoria der Gemeinde Laviana in der autonomen Region Asturien in Spanien.

Geographie 
Fornos  ist ein Weiler mit 39 Einwohnern (2011). Es liegt auf 602 m über NN. Fornos ist elf Kilometer von Pola de Laviana, dem Hauptort der Gemeinde Laviana, entfernt.

Wirtschaft 
Seit alters her wird Kohle und Eisen  in der Region abgebaut, heute baut noch die Tourismusindustrie daran auf. Die Land- und Forstwirtschaft prägt seit jeher die Region.

Klima 
Angenehm milde Sommer mit ebenfalls milden, selten strengen Wintern. In den Hochlagen können die Winter durchaus streng werden.

Weblinks  
 Infoseite
 Seite der Parroquia

Ort in Asturien
Laviana
Weiler in Spanien